

Mythologie grecque 
 Thalie, une des neuf Muses, patronne de la comédie et de la poésie pastorale.
 Thalie, une des trois Charites.
 Thalie, une des Néréides.
 Thalie, une nymphe probablement confondue avec une des précédentes, mère des Paliques.

Astronomie 
 (23) Thalie, un astéroïde, nommé ainsi en l'honneur de la Muse.

Cours d'eau 
 Thalie, une rivière française de Saône-et-Loire, affluent de la Saône.

Prénom 

 Thalie est un prénom féminin français, qui vient du mot latin natalis dies peut signifier jour de naissance. Il a pour variantes Talia, Talie, Talina, Tally, Talya, Talìo, Tasha et Thalia.

Date de fête 
Elle peut être fêté le 27 juillet comme les Nathalie.

Personnalités portant ce nom ou ce prénom

Littérature 
 Soleil, Lune et Thalie, un conte de Giambattista Basile (Le Conte des Contes)
 Thalie, le troisième tome de lHistoire'' d'Hérodote.

 Musique 
 Lynda Thalie, auteur-compositeur-interprète algéro-canadienne.

 Botanique 
 Thalia dealbata''', la thalie blanchie, une plante aquatique de la famille des Marantacées.

Prénom féminin
Homonymie de prénom
Prénom français
Homonymie mythologique